Михаил Ми́щенко:
 Мищенко, Михаил Васильевич (род. 1989) — российский футболист.
 Мищенко, Михаил Гаврилович (в монашестве Кронид; 1940—1993) — епископ РПЦ, епископ Днепропетровский и Криворожский.
 Мищенко, Михаил Сергеевич (род. 1989) — российский пианист, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист и саунд-продюсер.